Манга́йм (, вимовляється Мангайм), також Маннгейм, Манхейм, Маннхейм, Мангайм, Маннгайм, Манхайм, Маннхайм — німецьке власне ім'я. Складається з коріння Mann (людина) і Heim (дім, рідний дім, притулок).

Топонім

Мангайм — місто у землі Баден-Вюртемберг

Мангайм — місто, штат Нью-Йорк
 Мангайм — місто, штат Пенсільванія
 Мангайм Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Мангайм Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія

Персоналії 

 Карл Маннгайм (; 1893—1947) — німецький і англійський філософ та соціолог єврейського походження, основоположник соціології знання.
 Амеде Маннгайм (; 1831—1906) — французький математик, інженер і винахідник.

Спортивні клуби 
 Мангейм (хокейний клуб) — хокейний клуб з міста Мангайм.
 Мангайм — футбольний клуб з міста Мангайм.

Див. також 
 Мангейм — німецька колонія, центр Мангеймської волості Одеського повіту Херсонської губернії, тепер — с. Кам'янка, Одеський район, Одеська область.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища